Сагале́вич — еврейская фамилия производная от фамилии левитов Сегал с вариантами Шагал. Является аббревиатурой от «сган-Леви», то есть «староста левитов». В более позднее время, на рубеже XVIII—XIX веков, от неё образовывается вариант со славянским суффиксом «отчества» — Сагалович, Сагалевич.

Известные носители 
 Сагалевич, Анатолий Михайлович (р. 1938 г.) — российский учёный, исследователь Мирового океана с применением глубоководных обитаемых аппаратов, профессор, Герой Российской Федерации, младший брат Валерия Сагалевича.
 Сагалевич, Валерий Михайлович (1937—1995) — российский учёный в области сварки, сварочных деформаций, напряжений и биомеханики, старший брат Анатолия Сагалевича.

См. также 
 Сагалович, Юрий Наумович (1911—1981) — инженер-механик, лауреат Государственной премии СССР 1967 года.